Die Bezirksliga Schwerin 1978/79 war die 27. Spielzeit der vom Bezirksfachausschuss (BFA) Fußball Schwerin durchgeführten Bezirksliga Schwerin. Sie war die höchste Spielklasse im Bezirk Schwerin und die dritthöchste im Ligasystem auf dem Gebiet des DFV.

Die BSG Hydraulik Nord Parchim sicherte sich mit drei Punkten Vorsprung auf die BSG Motor Schwerin ihren ersten Bezirksmeistertitel und stieg in die übergeordnete DDR-Liga auf.

In eine der untergeordneten Bezirksklassestaffeln stiegen der Vorjahresaufsteiger die BSG Lokomotive Bützow und nach zwei Spielzeiten die BSG Lokomotive Hagenow ab. Im Gegenzug stiegen zur Folgesaison der Bezirksliganeuling die BSG Traktor Plate aus der Staffel Nord und nach vierjähriger Abwesenheit die BSG Traktor Lenzen aus der Staffel Süd auf. Aus der der DDR-Liga kam die BSG Chemie/Motor Veritas Wittenberge dazu.


Abschlusstabelle 

|}

Kreuztabelle 
Die Kreuztabelle stellt die Ergebnisse aller Spiele dieser Saison dar. Die Heimmannschaft ist in der linken Spalte aufgelistet und die Gastmannschaft in der obersten Reihe.

Torschützenliste

Bezirksmeister

Literatur 
 
 

1978
Fußballsaison 1978/79